Pelajau (Banyuasin III), een plaats in Indonesië
Pelajau (Karang Tinggi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing